Ґміна Камень може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Камень (Ряшівський повіт) — сільська ґміна у Підкарпатському воєводстві
 Ґміна Камень (Холмський повіт) — сільська ґміна у Люблінському воєводстві